Sudża – miasto w Rosji, w obwodzie kurskim
 Sudża – osiedle w Rosji, w Buriacji
 Sudża – rzeka w Rosji, prawy dopływ Psioła